Edmund Burke (1729-1797) était un homme politique et un philosophe irlandais.
 Edmund Burke (1753-1820) était le premier évêque de Halifax.